Woolpack Wanderers é um clube de futebol das Ilhas Scilly. Disputou a primeira divisão do território pela última vez em 2012-13.

Clubes de futebol das Ilhas Scilly